«Пассат» — малый ракетный корабль проекта 1234.1, входит в состав Балтийского флота России.

История строительства 
Малый ракетный корабль «Пассат» был зачислен в списки кораблей ВМФ 14 марта 1990 года и 25 мая 1988 года заложен на стапеле Ленинградского Приморского ССЗ (заводской № С-82). Спущен на воду 13 июня 1990 года, 14 марта 1991 года принят флотом.

История службы 
В 2006 году совершил визит в Германию. 

В июле 2007 года посетил с визитом порт Флиссинген (Нидерланды), приняв участие в торжественных мероприятиях по случаю 400-летия голландского адмирала Михаэля де Рейтера. 

28 июня 2008 года принял участие в военно-морском параде в Брюгге (Бельгия).

На счету корабля более 30 флотских учений: двадцать ракетных стрельб главным ракетным ударным комплексом, тридцать пять успешных ракетных пусков по воздушным целям и более шести десятков артиллерийских упражнений. 

В 2013 году находился в ремонте. 

26 июля 2015 года корабль принял участие в военно-морском параде на День ВМФ в Балтийске. 

В 2015 году запланирован ремонт по продлению междокового срока эксплуатации корабля. 

6 сентября 2017 года корабль принял участие в стрельбах Балтийского флота. 

28 июля 2019 года корабль участвовал в Главном военно-морском параде по случаю празднования Дня ВМФ России.

26 июля 2020 года корабль участвовал в Главном военно-морском параде по случаю празднования Дня ВМФ России.

По состоянию на 2020 год входит в состав 106-го дивизиона МРК 36 бригады ракетных катеров.

Известные бортовые номера 
 465, 570

Примечания

Литература 
 

Военные корабли Балтийского флота
Малые ракетные корабли проекта 1234.1